Цебровський — українське, польське (Цебровскі) прізвище.

Персоналії 
 Цебровський Віктор Васильович (1878–1940) — український правник, суддя, громадський діяч, репресований НКВД
 Петро Цебровський — шляхтич гербу Голобок часів Королівства Польського. Дідич, фундатор домініканського монастиря в Підкамені (тепер Монастир походження дерева Хреста Господнього.

Українські прізвища
Польські прізвища